El distrito de Independencia se refiere a: 

El distrito de Independencia en la provincia de Lima, Perú;
El distrito de Independencia en la provincia de Huaraz, departamento de Ancash, Perú.
El distrito de Independencia en la provincia de Vilcas Huamán, departamento de Ayacucho, Perú.